Uomini in nero – nella teoria del complotto sugli UFO, agenti governativi incaricati di intimidire o ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati
 Uomini in nero – organizzazione nel manga e anime Detective Conan
 Uomini in nero – organizzazione nel fumetto Martin Mystère
 Uomini in nero – organizzazione nella serie televisiva X-Files

Pagine correlate 
 Uomo in nero
 Men in Black
 Man in Black